La Escalera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Escalera, Oaxaca, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, 
 La Escalera, Sinaloa, Guasave, 
 La Escalera, Tabasco, Macuspana, 
 La Escalera, Huehuetlán, 
 La Escalera, Veracruz, 
 La Escalera, Xilitla, 
 La Escalera, Michoacán de Ocampo, Charo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar